Гордон Пірі (, 1931—1991) — британський легкоатлет
 Каті Пірі (, 1979) — нідерландський політик угорського походження.
 Роберт Пірі (, 1856—1920) — американський полярний дослідник
 Пірі-реїс (також «Пірі Реїс»; ; приблизно 1465 (1470) — 1554 або 1555) — османський адмірал і картограф.

Див. також
 Земля Пірі

Англійські прізвища